Coalició per Europa, coalició electoral d'Espanya per a les eleccions al Parlament Europeu
 Centre d'Estudis Universitaris, fundació espanyola, creadora de diverses universitats privades:
 Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona
 Universitat CEU Cardenal Herrera de València
 Universitat CEU San Pablo de Madrid
 Centre d'Estudis Universitaris (Alacant), centre universitari antecessor de la Universitat d'Alacant
 Universitat Centreeuropea (del seu nom en anglès Central European University), universitat privada amb seu a Budapest (Hongria)
 Consorzio Ennese Universitario, centre universitari antecessor de la Universitat Kore d'Enna de Sicília (Itàlia)
 Club Esportiu Universitari, club poliesportiu de Barcelona
 Conferència Episcopal de l'Uruguai, organisme que reuneix els bisbes de l'Església Catòlica de l'Uruguai
 Campionats d'Espanya Universitaris, competició de bàsquet universitari d'Espanya
 Catedràtic d'Escola Universitària, categoria funcionarial de professorat universitari